Христина Алчевская: Алчевская, Христина Алексеевна (; 1882—1931) — украинская поэтесса, прозаик, драматург, литературный критик, публицист, переводчик и педагог конца ХІХ — начала ХХ вв.
 Алчевская, Христина Даниловна (1843—1920) — русский и украинский педагог, просветитель, жена предпринимателя и мецената А. К. Алчевского, тёща академика архитектуры Алексея Бекетова.